Ernst-Thälmann-Siedlung steht für:

 Ernst-Thälmann-Siedlung (Eisleben), Stadtteil der Lutherstadt Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt
 Ernst-Thälmann-Siedlung (Viereck), Ortsteil der Gemeinde Viereck im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

 Ernst-Thälmann-Siedlung (Ziltendorf), Ortsteil der Gemeinde Ziltendorf im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Thälmannsiedlung, Ortsteil der Gemeinde Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern